Bål kan syfta på

 Bål (eld) – en större eld, brasa, oftast utomhus 
 Lägerbål – en aktivitet som huvudsakligen bedrivs inom scoutrörelsen
 Bokbål – en ceremoni där man med hjälp av eld förstör böcker
 Bränning på bål – dödsstraff och som begravningsritual
 Bål – människans överkropp, se torso
 Bål (botanik) – en växt som inte kan delas upp i stam och blad
 Bål – en större skål för drycker, se skål
 Bålbord – ett dryckesbord dukat med en bål
 Bål (dryck) – lättare, spritsig, ofta frukt- och alkoholbaserad dryckesblandning

Se även
 Bålgeting
 Bålnavling
 Bålverk
 Bålmörja
 Bålsta